En jukebox er en musikafspiller, der startes ved at indkaste en mønt

Jukebox kan også hentyde til flere artikler:

Musik 
 Jukebox (JLS album)
 Jukebox (Bachman Cummings album) fra 2007
 Jukebox (Bent Fabric album) album af Bent Fabric fra 2004
 "Jukebox" sang af Bent Fabric fra albummet af samme navn
 Jukebox (Cat Power album) fra 2008
 Jukebox (Jamaaladeen Tacuma album) fra 1988 med den jamaikanske jazzmusiker Jamaaladeen Tacuma
 Jukebox (Priscilla Renea album) fra 2009 af Priscilla Renea
 Jukebox (Drifters album) fra 2003 af det svenske band the Drifters
 Jukebox (Human Nature album) fra 2014.
 Jukeboxer kunstnernavnet for musikeren Noah Wall fra Brooklyn.
 Juke Box Records, et pladeselskab
 "Jukebox (Don't Put Another Dime)", en sang af The Flirts

Steder 
 San Francisco Marriott Marquis er kendt for sit særprægede "jukebox"-udseende